Байнум  — фамилия. Известные носители:
 Байнум, Уилл
 Байнум, Эндрю